Osina peut faire référence à :

Toponymie

Osina, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Osina, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Osina, un village du powiat de Goleniów dans la voïvodie de Poméranie occidentale et la gmina d’Osina;
 Osina, un village du powiat de Myślibórz dans la voïvodie de Poméranie occidentale.

Osina, un village de la province de Blagoevgrad.

Osina, un village de la province d'Ideato North fde l'Etat d'Imo.